

Anno 
 1893 – (MDCCCXCIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1893 a.C.

Matematica 
 1893 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1893 Jakoba – asteroide della fascia principale del sistema solare